Хонсторф () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Люнебург. Подчиняется управлению Шарнебек. Население составляет 2474 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 10,22 км². Официальный код — 03 3 55 019.

Коммуна подразделяется на 2 сельских округа.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии